INOC steht für:
 Iraq National Oil Company

Inoc bzw. Inóc steht für:
 Inóc, heute Inovce, Gemeinde in der Slowakei
 Inoc, Dorf in Rumänien, siehe Unirea (Alba)
Siehe auch:
Innoc

INOC